17-й сезон Супер Престиж Перно — велошоссейного сезонного турнира 1975 года.

Победу в турнире одержал Эдди Меркс, опередив ближайшего преследователя, Роже де Вламинка, на 149 очков. В этом году Меркс выиграл этот турнир в седьмой раз подряд, а период с 1969 по 1975 годы названа «эпохой Меркса», так как он является рекордсменом по числу побед в Вызове Перно.

Календарь турнира

Итоговый рейтинг

Ссылки 
 
 
 
 Супер Престиж Перно 1975 на Сyclebase
 Супер Престиж Перно на Memoire du cyclisme

1975 год в велоспорте